Гонки — игра на клетчатой бумаге для двух и большего числа игроков. Как видно из названия, игра представляет собой имитацию автомобильных гонок, цель — прийти к финишу первым.

Правила игры

Начало игры 
После этого игроки по очереди передвигают машины (как именно — см. ниже). Как только каждый игрок сделал по ходу, заканчивается «первая фаза». После неё наступает вторая, третья и т. д. Считается, что последняя на некоторый момент фаза — «настоящее», предыдущие — «прошлое», причём в пределах одной фазы все машины двигаются одновременно. Например, если в пределах одной и той же фазы две машины пришли к финишу, считают, что игра сыграна вничью.

Принцип движения 

Существует три совершенно различных способа передвижения машин.

Простой вариант 
Если на предыдущем ходу машина не двигалась, она может переместиться в любую из 8 соседних точек на 1 клетку (скорость 0.1) в пределах трассы. Новое положение отмечается, между старой и новой позицией проводится линия.

В противном случае машина может проехать со скоростью, отличающейся не более чем на 1 от скорости в предыдущей фазе.
Например, на рисунке скорость п              еделяют точку, куда попадёт машина по инерции, для чего откладывают от положения машины столько же клеток по горизонтали и вертикали, сколько она проехала на предыдущем ходу. Полученное положение можно отметить еле заметной точкой. Игрок может сделать эту предварительную точку окончательной или отступить от неё в любом из 8 направлений на одну клетку. Затем между новым и старым положением проводится линия.

Также существует более сложная для управления вариация, когда от предварительной точки разрешается отступить не на 8 соседних точек, а на 4: вверх, вправо, вниз или влево (остаться на предварительной точке тоже допустимо). Тогда, если первую вариацию назвать вариацией «по квадрату», эту можно назвать вариацией «по кресту».

Альтернативный вариант 
Этот способ отличается от обоих предыдущих. Ход совершается следующим образом: ручка устанавливается вертикально в точку, где находится машина, и затем игрок надавливает пальцем на верхний конец, одновременно наклоняя ручку. Скользнув, ручка оставит след, в конце которого и будет новое положение машины.

Другие варианты 
Также существует способ передвижения, при котором машина при скорости n может перемещаться на n − 1, n, n + 1 клеток в том же направлении (в любом при n = 0), на n − 2, n − 1, n при повороте на 45 градусов, n − 3, n − 2, n − 1 при повороте на прямой угол и так далее, при n не меньше 1.

Сход с трассы; столкновения с другими машинами 
Иногда невозможно избежать схода с трассы.
 Проще всего считать, что сошедшая с трассы машина «убивает себя об стену», а соответствующий игрок — выходит из игры.
 Гуманнее было бы представить себе, что трассу окружает песок, перемещение по которому возможно только с минимальной скоростью. Более точно, если на некотором ходу машина прошла через песок, то на следующем она может двигаться только ходом короля.
 Либо после столкновения машина возвращается на ближайшую точку трассы, а скорость следующего хода 1.

Аналогично поступают со столкновениями машин. Существуют следующие варианты правил:
 Можно вообще запретить ставить машину туда, где уже находится другая машина.
 Можно разрешить, но с «наказанием» за столкновение: та машина, по вине которой произошло столкновение, пропускает один ход (вариант: полностью останавливается).
 Более хитрое правило: машина, по вине которой произошло столкновение, останавливается, но передаёт свою скорость другой машине.
 Наконец, можно разрешить машинам свободно проходить друг через друга.

Ссылки 
 Гонки — бумажная версия игры с готовыми полями и подробными правилами, на сайте www.Printfun.ru (простой вариант).
 http://www.vectorracer.net — реализация игры «Гонки» на языке JavaScript (векторный вариант).
 http://blog.eorteam.com/calc/mapgen/ - онлайн генератор трасс

Игры на бумаге
Гоночные игры